Лариса Александровна Французова (род. 2 мая 1971 года, Коктебель, СССР) — русский поэт, писатель, журналист. Член союза писателей России.

Биография 
Родилась 2 мая 1971 года в Коктебеле.

В 1993 году окончила Харьковский Государственный Институт Культуры по специальности «библиотекарь-библиограф».

В 2006 году начала литературную деятельность. Выпустила первый сборник стихов «Колыбель любви — Коктебель».

В 2007 году выпустила второй сборник стихов, спустя год — третий.

В 2008 году стала членом клуба песенной поэзии им. Ю. Визбора.

11 августа 2009 года стала членом Союза русских писателей восточного Крыма.

26 октября 2011 года стала членом Союза писателей России.

В 2011 году стала обладательницей Гран-при поэтического конкурса «Декабрьская сказка Марины Цветаевой».

В 2012 году стала членом союза писателей-маринистов.

В 2013 году стала лауреатом Второго международного литературного конкурса и обладательницей медали имени П. А. Кускова.

В 2014 году стала членом-корреспондентом Инженерной академии Украины. Лауреат Диплома 1-й степени международного ежегодного творческого конкурса «Грани мастерства» Международного женского клуба духовного общения «Лада».

12 апреля 2015 года стала лауреатом литературной премии им. Н. С. Гумилева.

С июля 2015 года является собственным корреспондентом «Евразийского журнала».

Творчество

Книги 
Сборники стихов:
 Л. Французова. Колыбель любви — Коктебель, 2006 г., ISBN 966-369-001-1.
 Л. Французова. Благо дарю! 2007 г., ISBN 966-652-138-9.
 Л. Французова. Старая фотография, 2008 г., ISBN 978-966-369-024-7.
 Л. Французова. За пять минут до выхода, 2009 г., ISBN 987-966-369-024-.
 Л. Французова. Гороскоп в стихах, 2010 г., ISBN 987-966-369-025-4.
 Л. Французова. Бусы Ахматовой, 2010 г., ISBN 987-966-369-026-1.
 Л. Французова. Лиловый залив, 2011 г., ISBN 978-966-369-022-3.
 Л. Французова. Красная лента. Цвет: красный, 2012 г., ISBN 978-966-8689-024-6.
 Л. Французова. Поэтическая энциклопедия «Именно» (205 женских имён в стихах), 2013 г., ISBN 978-617-7044-45-0.
 Л. Французова. Лавандовые сны. Цвет: сиреневый и фиолетовый, 2015 г., ISBN 978-617-7302-16-1
 Л. Французова. Биографическая повесть в стихах «Есть только миг…», 2015 г.
 Л. Французова. Учи алфавит. Угадай. Познай. Раскрась (Алфавит-раскраска в стихах для малышей), 2015 г., ISBN 978-617-7044-86-3.
 Л. Французова. Песочные переставляю. Цвет: жёлтый, 2017 г., ISBN 978-617-7445-34-9.

Участие в фестивалях и конференциях 
 Международные Гумилёвские поэтические фестивали «Коктебельская весна» (2010—2016 гг., Коктебель),
 Международный музыкально-поэтический Цветаевский Фестиваль «Моя божественная лира с твоей гитарою сестра» (2012—2016 гг.),
 VІI международно научно-практическая конференция «Пространство литературы, искусства и образования — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами» (Харьков, 20 декабря, 2012 г.),
 Член-жюри Славянского поэтического молодёжного фестиваля «КлиментФест» (май 2014 г.).

Статьи 
 Газета «Время», выпуск № 126 от 19 ноября 2015 г., статья «Между Коктебелем и Провансом…».
 Газета «Большая Феодосия», выпуск № 30 от 23 ноября 2009 г., статья «Лариса Французова-коктебельская поэтесса».
 Газета «Время» выпуск № 72 от 21 апреля 2010 г., статья «Бусы Ахматовой».
 Газета «Кафа» выпуск №131 от 6-7 ноября 2009 г., статья «Коктебель – неисчерпаемый источник вдохновения».
 Газета «Литературный Крым» выпуск № 39-40 от 31 октября 2006 г., статья «Музыка жизни».

Примечания 

Русские поэты
Писатели по алфавиту
Поэты по алфавиту
Поэты Крыма